De tertiaire structuur is de volledige ruimtelijke vouwing van een biopolymeer.

De term kan verwijzen naar:

 Tertiaire structuur (eiwitten)
 Tertiaire structuur (nucleïnezuur)